Kozjak može značiti:

Hrvatska:
 Kozjak, brdo iznad Kaštela (primorski ili Mali Kozjak)
 Veliki Kozjak (zagorski Kozjak), gorski greben iznad Kijeva, između Vrlike i Knina
 Kozjak (otok), otočić u Jadranskom moru, kod Lošinja
 Prolaz Kozjak, morski tjesnac između otoka Lošinj i Kozjak.
 Kozjak (Bilje), naselje u općini Bilje
 Kozjak (jezero), jezero u sastavu Plitvičkih jezera

BiH:
 Kozjak (Lopare, BiH), naselje u općini Lopare

Sjeverna Makedonija:
 Kozjak (planina u Sjevernoj Makedoniji)

Slovenija:
 Kozjak (planina u Sloveniji)
 Kozjak (Mislinja, Slovenija), naselje u općini Mislinja

Srbija:
 Kozjak (Loznica), naselje u općini Loznica u Mačvanskom okrugu